Jägerhofstraße steht für:

 Jägerhofstraße (Düsseldorf)
 Jägerhofstraße (Radebeul)

Siehe auch: